Карма́ново — село в Железногорском районе Курской области. Административный центр Кармановского сельсовета.

География 
Расположено в 19 км к югу от Железногорска на ручье Суслове, притоке Свапы.

Этимология 
Происхождение названия села тесно связано с датировкой его основания. Предположительно название «Карманово» произошло от прозвища или фамилии первопоселенца, однако слово «карман» было заимствовано из тюркского языка только в начале XVIII века. До конца XV века территория, где сейчас располагается Карманово входила в состав Великого княжества Литовского, которое с 1385 было объединено личной унией с Королевством Польским. Если учесть, что слово «корман» появилось в польском языке раньше, чем в русском, то можно предположить, что село Карманово возникло в XV веке.

История 
Первые достоверные сведения о селе относятся к концу XVII века. Тогда им владели помещики Анненковы. Их имение находилось, где сейчас расположено Кармановское лесничество. В XVII—XVIII веках село входило в состав Усожского стана Курского уезда. В 1759 году в Карманове начала действовать Троицкая церковь. Сюда, помимо местных жителей, приходили молиться из соседней деревни Воропаево. Церкви принадлежало 45 десятин земли, до революции здесь вели службу священник Псарев и псаломщик Попов, по совместительству работавшие учителями в местной церковно-приходской школе. Во время Великой Отечественной войны церковь была разрушена для мощения дороги.

В 1779 году Карманово вошло в состав Дмитриевского уезда.

В середине XIX века Карманово было третьим по величине населённым пунктом на территории современного Железногорского района после Михайловки и Старого Бузца. В это время село состояло из 98 дворов, здесь проживало 1100 жителей. С 1861 года село было административным центром Кармановской волости Дмитриевского уезда. К началу XX века род Анненковых обеднел и землю, вместе с лесом, вокруг Карманова, а затем и саму усадьбу приобрёл купец 2-й гильдии Г. М. Минаев. В его кармановском имении, площадью более 2100 десятин, было развито полеводство, скотоводство, пчеловодство и лесоразведение.

В 1924 году Дмитриевский уезд был упразднён, Карманово вошло в состав Льговского уезда Курской губернии. С 1928 в составе Михайловского (ныне Железногорского) района.

По состоянию на 1955 год в селе находился центр колхоза имени А. А. Андреева.

Население

Исторические районы 
Село Карманово длинное по протяжённости и разбросано в разные стороны, поэтому разбито на несколько местных «микрорайонов»:

Улицы 
В Карманово 3 улицы:
 Садовая
 Молодёжная
 Полевая

Памятники истории 

Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 года в боях с фашистскими захватчиками. Захоронено 196 человек, установлены фамилии у 43 человек. Скульптура сооружена в 1952 году.

Братская могила, в которой захоронены полковник Филиппов Ф. Я., старший лейтенант Заворотин А., старший лейтенант Фёдоров И., погибшие в 1943 году в бою с фашистскими захватчиками. Расположена на гражданском кладбище села. Обелиск установлен в 1966 году.

Фамилии 
С XVIII века в переписях Карманова упоминаются следующие фамилии: Алферовы, Астаховы, Банниковы, Дмитровы, Масловы, Печенкины, Полухины, Рыжовы, Соколовы, Соловьевы, Толстоносовы.

Примечания

Литература

Ссылки 
http://pogost.fecity.ru/prihod.html

Населённые пункты Железногорского района